Энергети́ческий переу́лок — название переулков в различных населённых пунктах России.
 Энергетический переулок — переулок в Магадане
 Энергетический переулок — переулок в Томске

См. также 
 Энергетическая улица
 Энергетический проезд